Rotsiegel bezeichnet:

 Rotsiegel-Schiff, ein japanisches Handelsschiff 
 Shuin (, Rotes Siegel), ein Pilgerzeichen, gesammelt in „ehrenwerten Rotsiegelbüchern“ (Go-shuin-chō, 御朱印帳) 
 Rotsiegelspiele, siehe Sala (Verlag)
 Rotsiegelbeschluss, einen österreichischen Rechtsbegriff
 Rotwachssiegel, siehe Rotwachsfreiheit